«Break My Heart» — песня британской певицы Дуа Липы, записанная для её второго студийного альбома Future Nostalgia. Она была выпущена в качестве третьего сингла с альбома 25 марта 2020 года. Авторами песни стали Дуа Липа, Александра Тампоси, Блэр Гормал и её продюсеры Эндрю Уотт и The Monsters and the Strangerz. В песне содержится семпл из песни «Need You Tonight» группы INXS, поэтому в авторских кредитах также указаны Майкл Хатченс и Эндрю Феррис.

История 
Изначально релиз песни должен был состояться 27 марта, однако из-за того, что альбом был слит в сеть раньше, певица перенесла на эту дату релиз пластинки, а новый сингл выпустила 25 марта 2020 года.

Музыка 
В музыкальном плане, «Break My Heart» это три минуты сорок одна секунда данс-попа и диско, вместе с ритмами европопа в «ретро-футуристическом» стиле. Трек включает басовые партии, хлопки в ладоши, ритм стаккато-баса и «вдохновляющий ретро-танцевальный ритм». Песня интерполирует мелодию из трека «Need You Tonight» группы INXS. Лирически, песня о неспособности противостоять искушению заниматься любовью.

Музыкальное видео 
Премьера сопровождающего музыкального видео песни состоялась на YouTube 26 марта 2020 года. Клип был снят режиссёром Генри Шольфилдом. Съёмки проходили в Софии (Болгария) в январе 2020 года, для чего потребовалось всего пять дней. В видео представлен набор «слайд-роликов в стиле 90-х годов».

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 2020 года
Песни Дуа Липы
Синглы Warner Bros. Records